Stevens [stývnz] může znamenat:

příjmení
 Alfred Stevens – více osob
 Antonín Stevens (asi 1610–1675) – český malíř
 Austin Stevens (* 1950) – jihoafrický herpetolog, autor a fotograf
 Cat Stevens (* 1948) – britský hudebník vystupující nyní pod jménem Yusuf Islam
 Connie Stevensová (* 1938) – americká herečka a zpěvačka
 Dan Stevens (* 1982) – britský herec
 Earl Stevens (* 1967) viz E-40 – americký rapper
 Fisher Stevens (* 1963) – americký herec, režisér a filmový producent
 George Stevens (1904–1975) – americký kameraman, scenárista a režisér
 Herbert Anthony Stevens IV (* 1987) – americký rapper vystupující pod jménem Ab-Soul
 Hiram Stevens Maxim (1840–1916) – americký vynálezce přenosného kulometu
 Huub Stevens (* 1953) - nizozemský fotbalista a trenér
 Christopher Stevens – více osob
 Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu – český malíř fresek, syn Antonínův
 John Stevens (* 1966) – kanadský hokejový trenér
 Katie Stevensová (* 1992) – americká zpěvačka a herečka
 Kia Stevensová (* 1977) – americká wrestlerka
 Meic Stevens (* 1942) – velšský zpěvák, kytarista a textař
 Pieter Stevens (1567-po 1626) – nizozemský krajinář
 Ray Stevens (* 1963) – britský zápasník–judista a grappler
 Scott Stevens (* 1964) – kanadský hokejista
 Shakin' Stevens (* 1948) – velšský zpěvák (vlastním jménem Michael Barratt)
 Sonny Stevens (* 1992) – nizozemský fotbalový brankář
 Sufjan Stevens (* 1975) – americký zpěvák a multiinstrumentalista
 Thomas Stevens (cyklista) (1854–1935) – první člověk, který na jízdním kole dokončil jízdu kolem světa
 Tony Stevens (* 1949) – anglický hudebník
 Travis Stevens (* 1986) – americký zápasník-judista a grappler
 Wallace Stevens (1879–1955) – americký básník
 Will Stevens (* 1991) – britský automobilový závodník

místopisný název
 Lake Stevens – město v americkém státě Washington
 Stevens County – tři okresy v USA
 Stevensův průsmyk v americkém státě Washington

jiný význam
 Bozzio Levin Stevens – americká hudební superskupina
 Izzie Stevensová – fiktivní postava z televizního seriálu Chirurgové

Související články 
 Stevenson